Лю́бош Ми́хель (; ) — словацкий футбольный судья (судья ФИФА с 1993).

Получил два образования: первое — преподавателя истории, а второе — менеджера. Он владеет словацким, английским, русским, чешским, польским языками, понимает по-хорватски, занимается теннисом, плаванием, бегом трусцой. Хобби — футбольный тренер.

На родине владеет заводом по производству шин, работает в словацком парламенте.

С ноября 2008 по декабрь 2015 года возглавлял отдел международных соревнований донецкого «Шахтёра». Ныне член совета директоров греческого «ПАОКа». В мае 2016 года назначен президентом данного клуба.

Карьера 
Финальные турниры: Чемпионат мира (2002, 2006), Олимпийские игры (2000), Кубок конфедераций (2005), Чемпионат Европы (2004), 2008, Чемпионат мира среди 17-летних футболистов (1997).
Обслуживал финальный матч Лиги Чемпионов 2007/08, прошедший в Москве.

На чемпионате Европы 2008 Любош Михель судил матчи группового тура Франция — Италия и Швейцария — Турция. 21 июня он судил четвертьфинальный матч между сборными Голландии и России. По отзывам посетителей сайта www.ratetheref.net по итогам групповой стадии Михель занимал третье место из двенадцати судей чемпионата по качеству судейства, однако после четвертьфинального матча Россия — Нидерланды (где он ошибочно показал вторую жёлтую карточку Денису Колодину, но отменил удаление после подсказки бокового судьи) его рейтинг упал до 9 места.

23 октября 2008 года Любош Михель сообщил об окончании своей судейской деятельности. В ближайшее время ему будет проведена операция на ахилловом сухожилии, и хотя после восстановления, которое может занять 4-5 месяцев, 40-летний словацкий судья мог бы ещё около 4 лет судить на высшем уровне, он решил окончательно повесить бутсы и свисток на гвоздь. Последним матчем в его карьере стала игра в Премьер-Лиге Украины между «Металлургом» из Запорожья и харьковским «Металлистом».

27 октября 2008 года Михель заключил контракт с донецким «Шахтёром», став директором отдела международных соревнований клуба. В конце декабря 2015 года стал членом совета директоров греческого «ПАОКа».

Примечания 

Футбольные судьи Словакии
Судьи на летних Олимпийских играх 2000 года
Судьи чемпионата мира по футболу 2002
Судьи чемпионата Европы по футболу 2004
Судьи чемпионата мира по футболу 2006
Судьи чемпионата Европы по футболу 2008